Гакман — українське, румунське прізвище німецького походження. 

 Микола Гакман — делегат Головної Руської Ради від Буковини
 Євгеній (Гакман) — церковний, громадський, політичний та культурний діяч, перший Митрополит Буковини і Далмації.
 Гакман Василь Михайлович (2000) — український футболіст, захисник.
 Гакман Іван Васильович (1955) — радянський та український футболіст.
 Максиміліан Гакман — ректор Чернівецького університету

Примітки 

Українські прізвища
Румунські прізвища